Liste der Baudenkmale in Neuhausen bzw. Liste der Baudenkmäler in Neuhausen steht für:

 Liste der Baudenkmale in Neuhausen (Enzkreis)
 Liste der Baudenkmale in Neuhausen auf den Fildern
 Liste der Baudenkmale in Neuhausen ob Eck
 Liste der Baudenkmale in Neuhausen/Erzgeb.
 Liste der Baudenkmale in Neuhausen/Spree
 Liste der Baudenkmäler in Neuhausen (München)
 Liste der Baudenkmale in Großneuhausen
 Liste der Baudenkmale in Kleinneuhausen